

Mitologia 
Enope – un personaggio della mitologia greca, padre del giovane guerriero troiano Satnio, avuto da una ninfa
 Enope – un personaggio della mitologia greca, padre del giovane guerriero troiano Testore
 Enope – un personaggio della mitologia greca, padre del giovane guerriero acheo Eleno
 Enope – un personaggio della mitologia greca, padre di Clitomede
 Enope – un personaggio della mitologia greca, padre del procio Leode

 Enope – una città mitologica promessa come regalo ad Achille se egli avesse nuovamente partecipato alla guerra cui non mostrava più interesse, anche se doveva essere di proprietà di Menelao nel catalogo delle navi dove si dichiarava ampiamente i suoi possedimenti terrieri, di tale luogo non vi era traccia.

Note